Goúvai kan syfta på följande platser:

Grekland 

 Goúvai (ort i Grekland), Kreta, Nomós Irakleíou, 
 Goúrnes, kommunhuvudort, Kreta, Nomós Irakleíou, 

Robotskapade Greklandförgreningar